Ilija Ivić – dirigente sportivo ed ex calciatore serbo
 Lazar Ivić – calciatore serbo
 Tomislav Ivić – calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
 Velimir Ivić – scacchista serbo
 Vladimir Ivić – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo